Hytt kan avse:

 Badhytt eller omklädningshytt, där man byter om före och efter badet

Transport 
 Förarhytt – tågförares huvudarbetsplats
 Lastbilshytt – ett litet utrymme där föraren av en lastbil, traktor

Se även 
 Förarkabin – del av ett flygplan där piloten eller piloterna styr flygplanet
 Kommandobrygga – den plats från vilken ett fartyg manövreras
 Hytta – (inom metallurgin även masugn) är en smältugn för framställning av metaller eller glas